

События 
	
 31 июля — В Константинополе Иоанн Комнин Толстый предпринял попытку узурпации власти, но потерпел поражение.
 Альбертом основан город Рига (столица современной Латвии). Войско Альберта разбило ливов. Альберт становится епископом Ливонии.
 Болгарский царь Калоян захватил Варну.
 (приблизительно) июль — Землетрясение на Ближнем Востоке и восточном побережье Средиземного моря. 1,1 млн погибших.
 Враждебные Темуджину силы (часть монголов, татар, меркитов и др.) избирают Джамуху гурханом.
 Бонифаций Монферратский избран предводителем Четвёртого крестового похода после смерти Тибо III Шампанского.
 Галицко-волынский князь Роман Мстиславич захватил Киев, выгнав оттуда Рюрика Ростиславича. По соглашению с владимиро-суздальским князем Всеволодом Большое Гнездо киевский престол отдали Ингвару Ярославичу.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1201 году
 Юхан I (король Швеции)
 Даниил Романович Галицкий (князь галицкий,волынский,великий князь киевский, 1-й король Руси)
 30 мая — Тибо IV Шампанский
 9 октября — Робер де Сорбон, французский теолог.
 Насируддин ат-Туси, один из крупнейших арабо-персидских учёных (ум. 1274).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1201 году
 21 марта — Абсалон, датский государственный, церковный и военный деятель.
 24 мая — Тибо III Шампанский.

Примечания

См. также